Yuji Kimura (Minato, 5 de abril de 1987) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale